Municipio de Apple Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Apple Creek (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Apple Creek (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cape Girardeau.